Consiglio di Stato (Belgio) – organo governativo belga
Consiglio di Stato (Francia) – corpo del governo nazionale francese
Consiglio di Stato – governo di alcuni cantoni svizzeri
Consiglio di Stato – istituzione lussemburghese che consiglia l'organo legislatore nazionale